Tasinngortaq bezeichnet:
 Tasinngortaq (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tasinngortaq (Bucht, Qaqortoq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Tasinngortaq (See, Ikerasassuup Nunaa), See im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Tasinngortaq (See, Saqqarliit), See im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Tasinngortaq (See, Nanortalik), See im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Tasinngortaq (See, Drygalski Halvø), See im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Tasinngortaq (See, Nuussuaq), See im Distrikt Uummannaq, Grönland